Jaume Pla i Pallejà (Rubí, 1914 - Barcelona, 1995) gravador, pintor, bibliòfil i escriptor català.
 Mazoni, nom artístic del cantautor català Jaume Pla.
 Jaume Pla i Pladevall, actor de teatre.